Delma steht für:
 Delma, Insel vor der Küste Abu Dhabis
 Delma (Uhrenhersteller), Schweizer Uhrenhersteller
 Delma (Vorname)

Siehe auch:
 Delmas